Aleutsko otočje (Aleuti), otočje u sjevernom Pacifiku.
Aleuti (narod) (Oonangan), narod eskimsko-aleutske porodice nastanjen na Aleutima i Pribilovljevim (Pribilof) otocima.
aleutski jezik, jezik Aleuta.